Die Saison 2020/21 der Volleyball-Bundesliga der Frauen begann am 3. Oktober 2020 und endete mit dem letzten Playoff-Finalspiel am 24. April 2021. Da die Saison 2019/20 wegen der COVID-19-Pandemie abgebrochen wurde, gab es keinen Titelverteidiger. Der Dresdner SC setzte sich im Playoff-Finale gegen Allianz MTV Stuttgart durch und wurde damit deutscher Meister.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der ersten Liga:

 Ladies in Black Aachen
 Dresdner SC
 Schwarz-Weiss Erfurt
 USC Münster
 SC Potsdam
 SSC Palmberg Schwerin
 NawaRo Straubing
 Allianz MTV Stuttgart
 VfB Suhl Lotto Thüringen
 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden

Es gab keinen Aufsteiger. Das deutsche Nachwuchsteam VC Olympia Berlin spielte in dieser Saison wieder in der 2. Bundesliga Nord.

Hauptrunde 
Die Frauen-Bundesliga setzte sich in der Saison 2020/21 aus elf Mannschaften zusammen, die zunächst in Hin- und Rückrunde gegeneinander antraten. Es gab keinen Absteiger.

Ergebnisse 
Wegen der COVID-19-Pandemie in Deutschland mussten zahlreiche Spiele auf einen anderen Termin verschoben werden.

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Die Mannschaften der ersten acht Plätze qualifizierten sich für die Playoffs. Bis auf das Finale (Best-of-Five-Modus) wurden alle Spiele im Best-of-Three-Modus gespielt.

Spielstätten

Weblinks 

 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv

2020 21
Volleyballsaison 2020/21